Fortuny ist der Familienname folgender Personen:
 Marià Fortuny (span. Mariano Fortuny; 1838–1874), katalanischer Maler